Giacomo Costa – violinista genovese nato tra il 1760 e il 1770
 Giacomo Giuseppe Costa (1833-1897) – avvocato generale e guardasigilli del Regno d'Italia
 Giacomo Costa (1834-1881) – pseudonimo di Domenico Toller, patriota trentino che partecipò alla spedizione dei Mille
 Giacomo Costa (1836-1916) – imprenditore genovese e fondatore della società Costa Crociere
 Giacomino Costa  (1905-1977) – nato Giacomo Federico Costa, armatore, imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Giacomo Costa (1922-2015) – chimico e accademico italiano
 Giacomo Costa (1970) – artista digitale fiorentino